Al-Bakr ist der Familienname von

 Ahmad Hasan al-Bakr (1914–1982), irakischer Militär und Politiker
 Dschaber al-Bakr (1994–2016), mutmaßlicher syrischer Terrorist

Siehe auch:
 al-Bakri